Минные крейсера типа «Казарский» — серия из шести минных крейсеров, построенная для Российского Императорского флота в 1888—1893 годах. В составе Российского Императорского флота служили в составе Балтийского, Черноморского флотов и Первой эскадры тихого океана. В ходе русско-японской войны два корабля захвачены Японией. В 1918 году два корабля оставлены в Финляндии.

Характеристики и постройка 
Имевшие водоизмещение около 400 тонн, крейсера типа «Казарский» были вдвое дешевле в строительстве, чем предшествовавшие им более крупные корабли типа «Лейтенант Ильин». Вооружение «Казарских» состояло из девяти 47-мм орудий и палубного торпедного аппарата, впервые в России обладающего полным вращением. Гораздо более низкая надводная часть борта улучшала скрытность кораблей, а высокое соотношение длины к ширине поспособствовало достижению скорости более 21 узла, что было на три узла выше, чем у «Ильина». Однако, эти стремительные обводы также стали причиной ухудшения управляемости и возникновения сильных вибраций уже на среднем ходу.

Головной корабль строился на верфи «Шихау» в Эльбинге, впоследствии там же заказали ещё два корабля, названных «Воевода» и «Посадник». Построенные с учётом недостатков проекта они выдали на испытаниях скорость 22 узла. Стремясь повторить проект на собственных верфях, Российская Империя заказала также два корабля («Всадник» и «Гайдамак») на верфи в Або и один («Гридень») в Николаевском адмиралтействе. Корабли финской постройки оказались перетяжёленными и развивали скорость не более 20 узлов, зато черноморский «Гридень» оказался самым быстрым и достиг на испытаниях 22,5 узлов.

Представители

Ссылки 
 МИННЫЙ КРЕЙСЕР «КАЗАРСКИЙ»
 Минные крейсера типа «Казарский»
 МИННЫЕ КРЕЙСЕРА

Корабли Первой Тихоокеанской эскадры
Военные корабли Балтийского флота
Военные корабли Финляндии
Минные крейсера типа «Казарский»
Суда по алфавиту